Die Einband-Europameisterschaft 1987 war das 35. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 28. bis zum 31. Mai 1987 in Bad Mondorf statt. Es war die erste Einband-Europameisterschaft in Luxemburg.

Geschichte 
Den zweiten Europameistertitel im Einband für Österreich gewann in Bad Mondorf Franz Stenzel. 37 Jahre, nachdem Ernst Reicher in Algier den ersten Europameistertitel holte, konnte sich der Wiener in die Siegerliste eintragen. Im Finale besiegte er den heimischen Favoriten Fonsy Grethen klar mit 150:54 in neun Aufnahmen. Große Probleme hatte Stenzel im Viertelfinale mit dem Griechen George Sakkas als er sich erst in der dritten Verlängerung durchsetzen konnte. Der höher eingeschätzte 3-fache Einband-Europameister Christ van der Smissen wurde Dritter. Der mit viel Ambitionen gestartete Münchener Wolfgang Zenkner schaffte nach zwei Auftaktniederlagen gegen Antonio Oddo und Jean Arnaud  noch den fünften Platz.

Turniermodus 
Gespielt wurde in drei Vorrundengruppen. Die beiden Gruppenbesten und die zwei besten Gruppendritten kamen ins Viertelfinale. Danach KO-Runde. Die Plätze drei bis acht wurden ausgespielt. Die Partielänge betrug 150 Punkte.

Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

KO-Runde

Platzierungsspiele

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Einband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1987
Billardturnier in Bad Mondorf